«Рождество в круизе» ( — итальянский комедийный фильм, снятый режиссёром Нери Паренти в 2007 году.

Сюжет 
Рождество. Когда его жена Франческа и его сын Федерико собираются поехать в горы, Паоло Чоффа (Кристиан Де Сика), решает отправиться в круиз с любовницей Магдой Венни. Но Федерико попадает в аварию на мотоцикле, и поэтому он должен остаться дома с мамой, и это разрушает планы Фабио.
Его шурин Феличе (Алессандро Сиани) пытается покончить свою жизнь за то, что девушка бросила его. Врач советует ему поехать в отпуск, чтобы вернуть себе хорошее настроение. Фабио пользуется ситуацией: он едет в Санто-Доминго и с шурином и с любовницей. Проблема — то, что Феличе и Магда влюбляются друг в друга.

В Доминиканской Республике ещё есть писатель Луиджи Коппия (Фабио Де Луиджи), который в его книгах советует мужчинам никогда не жениться. Он шафер на свадьбе его друга Пиеро, а шафер супруги это Микела (Мишель Хунцикер), любитель животных. Микела и Луиджи ненавидят друг друга, но по ошибке они женятся вместо их друзей.

В главных ролях 
 Кристиан Де Сика — Паоло Чоффа
 Алессандро Сиани — Феличе Занки
 Фабио Де Луиджи — Луиджи Коппиа
 Мишель Хунцикер — Микела Баччи
 Маурицио Айелло — Пиеро
 Аида Йеспика — Магда Венни
 Нэнси Брилли — Франческа Занки

Кинокомедии Италии
Фильмы Нери Паренти